Esteban Navarro Soriano (Moratalla, Murcia, 18 de marzo de 1965) es un exagente de policía y escritor de novela negra y novela policíaca español. Fue agente de policía desde 1994 hasta 2018. Su segunda novela, La noche de los peones, fue una de las seis finalistas al Premio Nadal en 2013.

Biografía 
Impartió clases de literatura en la Escuela Canaria de Creación Literaria desde el año 2011 hasta el 2013. Es colaborador del Diario del Alto Aragón, de El Periódico de Aragón y de Diario 16. Fundó y organizó el Concurso literario policía y cultura (España) en sus tres primeras y únicas ediciones. Colabora en la organización del Festival Aragón Negro en las actividades convocadas en la ciudad de Huesca. Se le considera el creador del término Generación Kindle. En enero del año 2013, su novela La noche de los peones, quedó entre los seis finalistas elegidos que optaban al Premio Nadal. Ese mismo año fue distinguido por la Jefatura Superior de Aragón por prestigiar al Cuerpo Nacional de Policía.

Su décima novela publicada, Una historia de policías, presentada en Madrid en marzo de 2017, e inspirada en hechos reales; aunque es una ficción, cuenta cómo cinco agentes de la comisaría de Huesca se corrompen y se organizan en una mafia; la misma ha estado revestida de gran polémica por una denuncia presentada contra él desde la comisaría de la Policía Nacional de Huesca, lugar donde se desarrolla la trama. La noticia tuvo repercusión mediática, incluso internacional.  A raíz de este expediente disciplinario, Navarro solicitó a la Dirección General de la Policía la jubilación después de 24 años de servicio.

Premios 

Ha ganado varios premios de novela y relato corto, entre ellos II Certamen de Narrativa Breve Jorge Maldonado, I Certamen de Novela La Balsa de Piedra de Saramago, II Concurso de Relatos de Terror del Festival de las Ánimas, XIII Certamen de Relato Corto de Miajadas, XIII Premio Nacional de Relato Corto Calicanto, el VIII Premio de relato corto Ciudad de Caspe 2013, III Concurso literario policía y cultura de Huesca, V Concurso de Relatos Cortos Ciudad de Huesca, II Certamen Literario Paperblanks, XIV Certamen de Relato Corto de Altorricón, XV Certamen de Cuentos Navideños de Ampuero, Primer premio Galileo de la Universidad Politécnica de Cartagena (España), Premio en el XVII Premio Puente de Encuentro, XXII Premio de Relato Manuel Barbadillo Ateneo de Sanlúcar.

Obras 
Varias de sus novelas han sido traducidas al inglés, francés, portugués e italiano, a través de la plataforma Babelcube.
 2023 Medianoche (Autoedición)
 2022 La cuarta memoria (Autoedición)
 2021 La suerte del debutante (Autoedición)
 2021 Un año de prácticas (Autoedición)
 2020 El altruista (Autoedición)
 2020 Rock Island (Autoedición)
 2020 Verdugos (Autoedición)
 2020 Natasha (Autoedición)
 2019 El ajedrecista (Autoedición)
 2019 La rubia del Tívoli (Autoedición)
 2019 El cónsul infiltrado (Doce Robles)
 2018 El apagón (Autoedición)
 2018 Penumbra (Autoedición)
 2018 La marca del pentágono (Autoedición)

 2017 El club de la élite (Menoscuarto)
 2017 Una historia de policías (Playa de Ákaba)
 2017 El reactor de Bering (Avant Editorial)
 2016 Ángeles de granito (Autoedición)
 2016 La gárgola de Otín (Autoedición)
 2016 Los ojos del escritor (Ediciones B)
 2015 Diez días de julio (Ediciones B)
 2015 La puerta vacía (Ediciones B)
 2014 Los crímenes del abecedario (Ediciones B)
 2014 El buen padre (Ediciones B)
 2013 La noche de los peones (Ediciones B)
 2013 Los fresones rojos (Ediciones B)
 2012 La casa de enfrente (Ediciones B)

Referencias

Enlaces externos 

 Página Oficial del escritor
 Esteban Navarro, autor de Random House

Nacidos en Moratalla
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XXI
Novelistas de España
Escritores de misterio
Personas de Huesca
Escritores de Aragón
Escritores de género policiaco
Escritores de España del siglo XX
Escritores en español del siglo XX
Miembros del Cuerpo Nacional de Policía